

Оконі — місто, штат Джорджія
 Оконі — селище, штат Іллінойс